Link peut faire référence à :

Cinéma 

 Link : film britannique de 1986 avec Elisabeth Shue et Terence Stamp.
 Soul Link : série animée japonaise.

Musique 

 The Link : album du groupe de metal français Gojira.

Patronyme 

 Charlotte Link : écrivaine allemande.
 Cuban Link : rappeur cubain.
 Heinrich Friedrich Link (1767-1851) : médecin, botaniste et naturaliste allemand.
 Jean Link (1938-2020), escrimeur luxembourgeois pratiquant le fleuret. 
 Michael Georg Link (1963-) : homme politique allemand.
 William Link : scénariste, producteur et acteur américain.

Lieu 
 Orthographe ancienne du hameau de Lynck dans le département du Nord, emplacement du fort de Lynck construit par les Espagnols pendant la Guerre de Trente Ans.
 La Link est une petite rivière américaine qui coule dans l’État de l'Oregon.

Autres 
 Link : héros de la série de jeux vidéo The Legend of Zelda.
 Link : manufacture d'orgues.
 Orange Link : logiciel de messagerie instantanée.
 Câble link : câble permettant de relier deux ou plusieurs consoles entre elles.
 Rail Link : cheval de course français.
 Slither Link : jeu de logique.
 Link : parcours de golf en bord de mer.
 Jack Link's, entreprise américaine de snacks.

Voir aussi